Oyster () steht für:

 Oyster Band, früherer Name der Oysterband, britische Band
 Oyster-Card, elektronische Fahrkarte
 Oyster Cove, Sträflingssiedlung bei Hobart, Tasmanien
 Oyster Yachts, britische Nobel-Segelbootmarke
 ein Armbanduhrenmodell der Firma Rolex

Oyster ist der Familienname folgender Personen:

 David F. Oyster (* 1945), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Dokumentarfilmer und Kameramann
 Megan Oyster (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Oyster Bay
 Oyster Creek
 Oyster River
 Oystar